Осада Ревеля:

 Осада Ревеля (1570)
 Осада Ревеля (1577)